Kristian Elster er navnet på flere personer:

 Kristian Elster den ældre (1841-1881) – norsk forfatter, journalist og forstmand (Kristian Mandrup Elster)
 Kristian Elster den yngre (1881-1947) – norsk forfatter, jurist og litteraturhistoriker